Op de Australian Open 2008 speelden de mannen in het dubbelspel van 14 tot en met 27 januari. De als achtste geplaatste Israëliërs Jonathan Erlich en Andy Ram wonnen het toernooi door in de finale de als zevende geplaatste Fransen Arnaud Clément en Michaël Llodra met 7-5, 7-6(4) te verslaan.

Geplaatste dubbels 
De geplaatste dubbels zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde het dubbel haalde.

Wedstrijden

Legenda 
 WC = Deelname via wildcard
 r = Opgave / trok zich terug
 w/o = walk-over

Laatste 8

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Australian Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de officiële website van de Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2008